Unterbreitenau  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Unterbreitenau (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Unterbreitenau (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Unterbreitenau (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Breitenau
 Neubreitenau (Wurmsham)
 Oberbreitenau (Begriffsklärung)